Santa Maria la Rodona, antiga església de Vic
 Santa Maria de la Rodona (Illa), església del Rosselló